Jala, rijeka u BiH
 Jala (Tuzla, BiH), naselje
 Jala (općina u Meksiku), općina u Meksiku
 Jala Brat, bosanskohercegovački pjevač i kantautor